Zerhau ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Zerhau (* 1955), österreichische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ulrike Zerhau (* 1954), deutsche Politikerin (Die Linke)